«Missing» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Missing (Desaparecido) (1982), película de Costa-Gavras acerca de la desaparición forzada del estadounidense Charles Horman durante el golpe militar de 1973 en Chile.
 The Missing (2003), película.
 Missing (2003), serie de televisión canado-estadounidense
 Missing (2012), serie de televisión estadounidense de la ABC.

Literatura 
 Missing (una investigación), novela de Alberto Fuguet.

Música 
 Missing (1994), canción de Everything but the Girl.
 Missing (2004), canción de Evanescence.
 Missing (2010), canción de Flyleaf.